Păulești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Păulești (Prahova)
 Păulești (Satu Mare)
 Păulești (Vrancea)